Rock Camp ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Rock Camp (Columbiana County, Ohio)
 Rock Camp (Lawrence County, Ohio)
 Rock Camp (West Virginia)